

Горбатовка — присілок, Кольчугінський район, Владимирська область
 Горбатовка — присілок, Красночетайський район, Чувашія